Premislao es la hispanización del nombre polaco de origen eslavo: Przemysł o Przemysław. Puede referirse a:

Personajes
 Premislao I, duque de Gran Polonia.
 Premislao II, duque de Gran Polonia y rey de Polonia.
 Przemysław Niemiec, es un ciclista polaco.
 Przemysław Kaźmierczak, es un futbolista polaco.

Lugares 
 Przemyśl, ciudad al sureste de Polonia

Nombres masculinos
Nombres polacos
Nombres eslavos